JOL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sulu, Jolo, Filippine